Това е списък на пилотираните мисии до станцията „Мир“ от изстрелването на 19 февруари 1986 до контролираното и навлизане в атмосферата на Земята на 23 март 2001 г. Продължителността на отделните мисии е от около седмица до 14-месечния полет на Валери Поляков от януари 1994 до март 1995 г., който и до днес остава най-продължителния космически полет на човек в света.

Екипажи 

 Легенда
 ОЕ () – основна експедиция;
 EП () – посетителска експедиция;
  С по-тъмен шрифт са отбелязани членовете на основните експедиции.

Вижте също 
 Станция „Мир“
 Списък на космонавти, посетили ОС „Мир“
 Салют-6
 Салют-7
 Списък на космонавти, участници в космически полети
 Списък на първите космонавти по държави, осъществили полет
 Списък на астронавти от САЩ, участници в космически полети
 Списък на космонавти, участници в космически полети, извън САЩ и СССР (Русия)
 Списък на космонавти от СССР и Русия, участници в космически полети

Външни препратки 
 Eнциклопедия Астронавтика: Mir – Liste von Starts und EVAs (englisch)
 spacefacts.de: Liste der Mir-Expeditionen

Космонавтика в СССР
Орбитална станция „Мир“
Списъци на космонавти